Измена — слово, присутствующее в названии нескольких фильмов, мультфильмов и телесериалов:

Фильмы 
 Измена (фильм, 1918) — американский драматический фильм режиссёра Бертона Л. Кинга
 Измена (фильм, 1933) — советский драматический фильм режиссёра Юрия Винокурова
 Измена (фильм, 1967) — советский драматический фильм режиссёра Тахира Сабирова
 Измена (фильм, 1973) — индийский криминальный фильм режиссёра Хармеша Малхотры
 Измена (фильм, 1983) — британский драматический фильм режиссёра Дэвида Хью Джонса 
 Измена (фильм, 1997) — американский драматический фильм режиссёра Джорджа Саундерса 
 Измена (фильм, 1998) — российский короткометражный фильм режиссёра Александра Шейна
 Измена (фильм, 2006) — американский триллер режиссёра Билли Рея
 Измена (фильм, 2009) — американо-чилийско-болийский драматический фильм режиссёра Родриго Бельотта
 Измена (фильм, 2012, США) — американский криминальный фильм режиссёра Майкла Фейфера 
 Измена (фильм, 2012, Россия) — российский драматический фильм режиссёра Кирилла Серебренникова
 Измена (фильм, 2013) — российский короткометражный фильм режиссёра Григория Добрыгина

Мультфильмы 
 Измена (мультфильм, 2013) — американский мультфильм режиссёра Билла Плимптона

Телесериалы 
 Измена (телесериал)

См. также 
 Измена